Die schwedische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 
In der Gruppe 7 hatte es Schweden ausschließlich mit ost- und südost-europäischen Mannschaften zu tun. Der erste Platz wurde im vorletzten Spiel durch einen Auswärtssieg gegen die Türkei erreicht.

Schwedisches Aufgebot

Vorrunde 
Schweden war in die so genannte „Todesgruppe“ gelost worden, in der mit Argentinien, England und Nigeria zwei Titelfavoriten um die beiden Achtelfinaleplätze kämpften. 

Im ersten Spiel wurde gegen die Engländer ein Unentschieden erreicht. Gegen Nigeria, den auf dem Papier stärksten Vertreter Afrikas, geriet Schweden zunächst mit 0:1 in Rückstand, bevor Larsson mit zwei Toren den Sieg sicherte. Das Achtelfinale war damit zum Greifen nahe. Nächster Gegner war allerdings Argentinien, neben Frankreich einer der Favoriten auf den Turniersieg.

Schweden ging nach einer Stunde in Führung. Die spielerisch überlegenen Südamerikaner, die zum Erreichen der nächsten Runde unbedingt gewinnen mussten, berannten permanent das schwedische Tor. In der 88. Minute wurde von Argentinien ein Foulelfmeter vergeben. Unmittelbar danach wurde dann doch der Ausgleich erzielt. Es blieb beim Unentschieden und Schweden zog als Gruppenerster ins Achtelfinale ein.

Achtelfinale 
Schweden galt gegen Senegal, die einzige verbliebene afrikanische Mannschaft, als leichter Favorit. Nach 90 Minuten stand es 1:1 und das Spiel ging in die Verlängerung. Es galt die Golden-Goal-Regel, so dass das erste Tor entscheiden würde.

Fast hätten die Schweden in der 95. Minute den Siegtreffer erzielt, doch Svenssons Schuss ging an den Pfosten. Wenige Minuten später erzielte Senegal mit einem Golden Goal den Siegtreffer. 

2002
Schweden